Laurier ist ein census-designated place im Ferry County im US-Bundesstaat Washington an der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten. Der nächstgelegene Schulbezirk ist der Orient School District. Nach dem United States Census 2010 hatte Laurier einen Einwohner.

Laurier wurde nach Sir Wilfrid Laurier benannt, Premierminister von Kanada von 1896 bis 1911. Die U.S. General Services Administration listet drei Gebäude in Laurier auf – eine Grenzwache und zwei zugehörige Wohnhäuser –, die alle 1936 gebaut wurden.  die U.S. Route 395 verläuft durch Laurier nordwärts zur Grenze, wo sie zum British Columbia Highway 395 wird. Der Avey Field State Airport befindet sich in Laurier; die Start- und Landesbahn überquert die Grenze nach British Columbia.

Klima 
Die Klima-Region ist typischerweise gekennzeichnet durch warme bis heiße (und oft feuchte) Sommer und kalte (teilweise extrem kalte) Winter. Nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger handelt es sich um ein feuchtes Kontinentalklima (abgekürzt „Dfb“).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Orient School District (englisch)

Ort in Nordamerika
Ort in Washington
Ferry County